

Geografia
 Monte Dickerson – montagna dell'Antartide

Persone
 Chris Dickerson (1939-2021) – culturista statunitense, figlio di Mahala Ashley
 Corey Dickerson (1989) – giocatore di baseball statunitense
 Dez Dickerson (1955) – chitarrista e produttore discografico statunitense
 Eric Dickerson (1939) – ex giocatore di football americano statunitense
 Ernest Dickerson (1951) – regista, direttore della fotografia, sceneggiatore e attore statunitense
 George Dickerson (1933-2015) – attore statunitense
 Henry Dickerson (1951) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Jordan Dickerson (1993) – cestista statunitense
 Judy Dickerson (1954) – attrice statunitense
 Landon Dickerson (2000) – giocatore di football americano statunitense
 Mahala Ashley Dickerson (1912-2007) – avvocatessa e attivista statunitense
 Mahlon Dickerson (1770-1853) – politico statunitense
 Marianne Dickerson (1960-2015) – maratoneta statunitense
 Michael Dickerson (1975) – ex cestista statunitense
 Noah Dickerson (1997) – cestista statunitense
 Travis Dickerson (...) – produttore discografico, tastierista e cantante statunitense